ФК Шахтјор може да се односи на више фудбалских клубова:

 ФК Шахтјор Доњецк, клуб из Доњецка, Украјина
 ФК Шахтјор Караганди, клуб из Караганде, Казахстан
 ФК Шахтјор Салигорск, клуб из Салигорска, Белорусија